То́биас Ту́не Я́кобсен (; ) — датский кёрлингист.

В составе мужской сборной Дании участник  (заняли десятое место),  (заняли одиннадцатое место),  (заняли шестое место). Двукратный . В составе смешанной сборной Дании участник  (заняли пятое место). В составе юниорской мужской сборной Дании участник двух  (оба раза заняли восьмое место), серебряный призёр первенства Европы 2013. Четырёхкратный .

Играет на позициях третьего и четвёртого. Многократно был скипом команды.

Достижения 
 : золото (2017, 2020).
 : бронза (2022).
 Первенство Европы по кёрлингу среди юниоров: серебро (2013).
 : золото (2012, 2013, 2015, 2016).

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 
 

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Дании
Чемпионы Дании по кёрлингу
Кёрлингисты на зимних Олимпийских играх 2022 года